Мануел Авила Камачо има више значења:

 Мануел Авила Камачо (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Мануел Авила Камачо (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мануел Авила Камачо, Понте Дуро (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мануел Авила Камачо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мануел Авила Камачо (Минерал де ла Реформа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Мануел Авила Камачо (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Мануел Авила Камачо, Ла Сима (Нопалукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Мануел Авила Камачо (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Мануел Авила Камачо (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Мануел Авила Камачо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Мануел Авила Камачо (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мануел Авила Камачо (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мануел Авила Камачо (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мануел Авила Камачо (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику